Gunpoint est le titre anglophone de La Parole est au colt, film réalisé en 1966 par Earl Bellamy.
Le Doigt sur la gâchette (At Gunpoint) est un film réalisé en 1955 par Alfred L. Werker.
Gunpoint est un jeu d'infiltration commercialisé en 2013.